Rebound (sport), een sportterm
Rebound (onderwijs)
Rebound (liefde), een troostrelatie
Rebound-effect bij medicatie
Rebound (arcadespel), een arcadespel uit 1974.
Rebound (film uit 1931), een film uit 1931.
Rebound (film uit 2005), een film uit 2005.
The Rebound, een film uit 2009 over een troostrelatie.
Rebound (lied), lied van Sebadoh
Rebound (muziektijdschrift), kortlopend fanzine uit Haarlem over indie rock uit de jaren 90, vernoemd naar het liedje van Sebadoh
Rebound (Beverly Hills, 90210), een aflevering uit de serie Beverly Hills, 90210